L'autoroute A7 (o A7) belga parte da Ittre, fino ad arrivare al confine con la Francia, congiungendosi con l'Autoroute A2. L'autostrada è lunga 61 km.

Percorso

Voci correlate
 Autostrade in Belgio

Altri progetti

Collegamenti esterni

A007